

Architettura
Palazzo di Whitehall – edificio storico di Londra, distrutto da un incendio nel XVII secolo. Dà il nome all'omonima strada
Whitehall Theatre – ora Trafalgar Theatre, teatro londinese
Whitehall – edificio di Palm Beach (Florida)

Cinema
Whitehall – cortometraggio del 1899 prodotto dalla Warwick Trading Company
Whitehall – cortometraggio del 1903 prodotto dalla Hepworth

Geografia
 Regno Unito
 Whitehall – strada di Westminster, Londra
 Whitehall – villaggio dell'isola di Stronsay nelle Isole Orcadi
 Stati Uniti d'America
 Whitehall – città della Contea di Muskegon, Michigan
 Whitehall – township della Contea di Muskegon, Michigan
 Whitehall – città della Contea di Jefferson, Montana
 Whitehall – città della Contea di Washington, New York
 Whitehall – città della Contea di Franklin, Ohio
 Whitehall – borough della Contea di Allegheny, Pennsylvania
 Whitehall – township della Contea di Lehigh, Pennsylvania
 Whitehall – città della Contea di Marion, Virginia Occidentale
 Whitehall – città della Contea di Trempealeau, Wisconsin

Pagine correlate 
 White Hall